Changning ist ein häufiger chinesischer Ortsname, u. a.:

 der Stadtbezirk Changning (长宁区) der chinesischen regierungsunmittelbaren Stadt Shanghai
 die kreisfreie Stadt Changning (常宁市) in Hengyang in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Changning (Hengyang)
 der Kreis Changning (昌宁县) der Stadt Baoshan in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Changning (Baoshan)
 der Kreis Changning (长宁县) der Stadt Yibin in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Changning (Yibin)
 die Großgemeinde Changning (长宁镇) im Kreis Boluo in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Changning (Boluo)
 die Großgemeinde Changning (长宁镇) im gleichnamigen Kreis in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Changning (Changning)
 die Großgemeinde Changning (长宁镇) im Autonomen Kreis Datong in der chinesischen Provinz Qinghai, siehe Changning (Datong)
 die Großgemeinde Changning (长凝镇) im Kreis Luannan in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Changning (Luannan)
 die Großgemeinde Changning (长宁镇) im Kreis Wugong in der chinesischen Provinz Shaanxi, siehe Changning (Wugong)
 die Großgemeinde Changning (昌宁镇) im Kreis Xiangning in der chinesischen Provinz Shanxi, siehe Changning (Xiangning)
 die Großgemeinde Changning (长宁镇) im Kreis Xunwu in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Changning (Xunwu)
 die Großgemeinde Changning (常宁镇) im Kreis Yongshou in der chinesischen Provinz Shaanxi, siehe Changning (Yongshou)
 die Großgemeinde Changning (长凝镇) im Stadtbezirk Yuci in der chinesischen Provinz Shanxi, siehe Changning (Yuci)
 die Gemeinde Changning (昌宁乡) im Kreis Minqin in der chinesischen Provinz Gansu, siehe Changning (Minqin)
 die Gemeinde Changning (常宁乡) im Kreis Yu in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Changning (Yu)
 das Straßenviertel Changning (长宁街道) im Stadtbezirk Ningjiang in der chinesischen Provinz Jilin, siehe Changning (Ningjiang)
 das Straßenviertel Changning (长宁街道) der Stadt Xichang in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Changning (Xichang)